Donjon Parade, parfois abrégé en DP, est une sous-série de la série de bande dessinée Donjon écrite par Lewis Trondheim et Joann Sfar.

Un peu à part dans l'univers de Donjon, Donjon Parade présente des histoires courtes et humoristiques sans lien avec la trame scénaristique globale. Chronologiquement, les aventures se déroulent entre les numéros 1 et 2 de la sous-série Donjon Zénith.

L'idée de départ de la série vient d'un projet de Sfar et Trondheim de décliner la série-mère Donjon en série télé d'animation (non feuilletonnante) pour enfants mais très vite les auteurs se rendent compte de la masse de travail nécessaire à la production d'un tel programme et préfèrent en tirer une série de bande dessinée.

Liste des albums 
Un donjon de trop (numéro 1) dessiné par Manu Larcenet et paru en 
Le Sage du ghetto (numéro 2) dessiné par Manu Larcenet et paru en 
Le Jour des crapauds (numéro 3) dessiné par Manu Larcenet et paru en 
Des fleurs et des marmots (numéro 4) dessiné par Manu Larcenet et paru en 
Technique Grogro (numéro 5) dessiné par Manu Larcenet et paru en 
Garderie pour petiots (numéro 6) dessiné par Alexis Nesme et paru en janvier 2021
Il est à remarquer que les titres riment en [-].

Notes et références 

Donjon (bande dessinée)
Donjon
Delcourt - Humour de rire
Bande dessinée anthropomorphique